Masters of the Universe steht für:

 Masters of the Universe, Action-Figuren der 1980er Jahre

sowie:
 Masters of the Universe (Film), Spielfilm von 1987
 Masters of the Universe (Spieleserie), Computerspielreihe ab 1983

Siehe auch:
 Master of the Universe, kapitalismuskritischer Dokumentarfilm von 2013